Aymonin ist der Familienname folgender Personen:

 Éloyse Lesueur-Aymonin (* 1988), französische Leichtathletin
 Gérard-Guy Aymonin (1934–2014), französischer Botaniker
 Monique Keraudren-Aymonin (1928–1981), französische Botanikerin, botanische Illustratorin und Fotografin